Czełopeczene – dzielnica Sofii
 Czełopeczene – wieś w Bułgarii